Comtat de Forez, jurisdicció feudal que tenia per centre Feurs, capital històrica de la regió de Forez
 Vescomtat de Forez, càrrec designat pels comtes de Forez per ajudar-los en la jurisdicció a qualsevol punt del comtat, el càrrec no va esdevenir hereditari
 Forez (província), regió natural i històrica francesa situada, majoritàriament, al centre de l'actual